

У математиці 
 Квадратура (математика)
 Квадратура (у геометрії) — побудова квадрата, площа якого дорівнює площі заданої фігури.
 Квадратура круга
 Квадратура (в алгебрі) — розв'язок алгебраїчного рівняння за допомогою арифметичних дій та коренів довільного степеня. Найвищим степенем рівняння, яке має загальний розв'язок у квадратурах, є четвертий.
 Квадратура (у математичному аналізі) — характеристика невизначеного інтегралу. Якщо для інтегралу існує аналітичний вираз, то кажуть, що він береться в квадратурах, якщо ж такого виразу не існує, то інтеграл не береться в квадратурах.
 Квадратура (у теорії диференціальних рівнянь) — розв'язок рівняння, якщо його можна подати як неявну функцію за допомогою аналітичних виразів, що містять інтеграли, незалежно від того, чи беруться такі інтеграли в квадратурах.

В астрономії 
 Квадратура — розташування планети або Місяця (конфігурація), коли їх кутова відстань від Сонця становить 90°.

Посилання